Olympiska spelen (OS) 1956 betyder:
Olympiska sommarspelen 1956, som anordnades i Melbourne i Australien, med ryttarspel i Stockholm i Sverige på grund av Australiens samtida hästregler
Olympiska vinterspelen 1956, som anordnades i Cortina d' Ampezzo i Italien